Ка́рпа — українське прізвище. Відомі носії:

 Галина Карпа (* 1986) — українська письменниця, сестра Ірени Карпи.
 Дейв Карпа (* 1971) — канадський хокеїст.
 Ірена Карпа (* 1980) — українська письменниця, співачка, журналістка, телеведуча.
 Наталія Карпа (* 1981) — українська співачка, відома як Наталка Карпа. Заслужена артистка України.
 Сергій Карпа (* 1991) — український культурист.
 Тарас Карпа (1989-2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища